I No Fuzz sono un gruppo musicale italiano.

Biografia 
Il gruppo nasce nell'agosto del 1990 da Mirko Zonca e Luca Cerrato. Nell'immediato i No Fuzz si presentano con un demo omonimo.
Nel Maggio 1991 i No Fuzz incidono un ep contenente 4 brani. Il vinile stampato in 500 copie va presto esaurito.
Dopo la pubblicazione di una demo live, i No Fuzz rifiutano l'ingaggio da parte di un'etichetta tedesca confermando gli accordi con  la casa discografica indipendente Distorsione Per La Sordità. L'etichetta romana produce l'album Inane theories garble round of whole solutions che verrà distribuito dalla Contempo Records su territorio nazionale.
La renitenza alla leva costringe Willy ad un incivile periodo di detenzione e la band ad uno stop forzato per 6 mesi.
La partecipazione alla compilation "Attitudine mentale positiva" (Alligator, Der Todd e Marlene Kuntz tra gli altri) porta la band alla Panorama Records di Siena che promette loro la pubblicazione del nuovo LP "Every mushroom tales taste mouldy".
Nel 1994 avviene lo scioglimento per incomprensioni fra i membri.
A distanza di 13 anni (2006) l'album, rimasterizzato e reintitolato "Speedcrunchmegaboost", viene stampato in versione CD grazie all'interessamento dell'etichetta italo-olandese Bigmud Records.

Formazione 
 Mirko Zonca (chitarra)
 Luca Cerrato (voce)
 Paolo Pretti (basso)
 Guglielmo Fornara (batteria)

Formazione precedente 
 Alberto Deltaplano (batteria)

Discografia

Demo 
 1991: Demotape (Autoprodotto)

CD 
 1991: Sickly chips in empty places (Distorsione per la sordità)
 1992: Inane theories garble rounds of whole solutione (Distorsione per la sordità)
 2006: Speedcrunchmegaboost (BigMud Records)

Cassette 
 1990: No fuzz (Autoprodotto)
 1991: Sonic Image - Live Verona (Autoprodotto)

Partecipazioni a compilation 
 1992: (AA.VV.) Attitudine mentale positiva vol.2 - Siamo ancora qui (Panorama Records)